La formula molecolare CH2N2 può indicare:
 Cianammide
 Diazometano

Formule molecolari